Челохсаев — осетинская фамилия. Известные носители:

 Челохсаев, Асламбек Кильцикоевич — Депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Челохсаев, Тамерлан Таймуразович — Герой Абхазии.